Polykárpi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polykárpi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Polykárpi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar